Nagy Imre Attila (Kapuvár, 1977. március 17.) magyar nemzetközi labdarúgó-játékvezető, partbíró, asszisztens.  Polgári foglalkozása: ügyvezető igazgató. Győrújfalu polgármestere.

Pályafutása
Veszkényben nőtt fel.

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1992-ben tette le, 2001-ben lett NB II-es, 2002-ben a legfelső szintű labdarúgó-bajnokság partbírója, asszisztense. Sikeres játékvezetői pályafutását térdsérülése miatt, 31 évesen volt kénytelen befejezni. A nemzeti asszisztensi feladatoktól 2009-ben búcsúzott el.

Nemzetközi játékvezetés 
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Közel 100 nemzeti- és nemzetközi találkozót segítette a működő játékvezetőt. Romániában a Dinamo és a Rapid bukaresti rangadójának tétje a  Bajnokok Ligája főtáblája volt, ezen a találkozón Kassai Viktor egyik megbízható segítője lehetett. A nemzetközi asszisztensi feladatoktól 2009-ben búcsúzott el.

Sportvezetői pályafutása 
Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottság tagja, oktatási instruktor.

Külső hivatkozások 
 http://foci24.com

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Győriek
Élő személyek